Фомское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Минькинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40,5 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Михайлово, Алферово, Филиппово.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Фомское в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района